Чорномо́рський провулок — назва вулиць у різноманітних населених пунктах Пострадянських держав.

Україна 

 Чорноморський провулок — провулок у Кременчуці;
 Чорноморський провулок — провулок у Маріуполі;
 Чорноморський провулок — провулок у Миколаєві;
 В Одесі:
 Чорноморський провулок;
 1-й Чорноморський провулок;
 2-й Чорноморський провулок;
 3-й Чорноморський провулок;
 4-й Чорноморський провулок;
 5-й Чорноморський провулок;
 6-й Чорноморський провулок;
 7-й Чорноморський провулок;
 8-й Чорноморський провулок;
 9-й Чорноморський провулок;
 10-й Чорноморський провулок;
 11-й Чорноморський провулок;
 12-й Чорноморський провулок;
 13-й Чорноморський провулок;
 У Криму:
 Чорноморський провулок — провулок у Євпаторії
 Чорноморський провулок — провулок у Сімферополі;
 Чорноморський провулок — провулок у Ялті.
 Чорноморський провулок — провулок в Ужгороді;
 2-й Чорноморський провулок — провулок у Херсоні.

Див. також 

 Чорноморська вулиця;
 Чорноморське шосе;
 Чорноморська набережна;
 Чорноморський бульвар;
 Чорноморський проїзд;
 Чорноморський тупик (глухий кут);
 Чорноморський узвіз — вулиця у Херсоні.

Багатозначні терміни: урбаноніми